Assedio di Tessalonica (254) – la città fu assediata dai Goti nel corso delle invasioni barbariche del III secolo.
 Assedio di Tessalonica (268) – la città fu assediata ancora una volta dai Goti, sempre nel corso delle invasioni barbariche del III secolo.
 Battaglia di Tessalonica (380) – vittoria dei Goti sull'esercito romano
 Sacco di Tessalonica (904) – Saccheggio della città da una flotta araba
 Battaglia di Tessalonica (996) – vittoria bulgara sui Bizantini
 Battaglia di Tessalonica (1014) – vittoria bizantina sui bulgari
 Battaglia di Tessalonica (1040) – vittoria bulgara sui Bizantini
 Seconda battaglia di Tessalonica (1040) – vittoria bizantina sui bulgari
 Assedio di Tessalonica (1422) – conquista della città da parte dell'impero ottomano